Tear It Up – brano musicale dei Queen dall'album The Works del 1984
 Tear It Up – album dei Willie and the Poor Boys del 1994
 Tear It Up – gruppo musicale hardcore punk statunitense
 Tear It Up – singolo di Young Jeezy del 2006